Иткуловский сельсовет — муниципальное образование в Ишимбайском районе Башкортостана.

История 

Согласно закону «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

Ранее в состав сельсовета входил посёлок Ферма Весёлая Поляна (упразднён в 1961 году), хутор Баятла (упраздненный до 1972 года).

Местное самоуправление 
 Телефон: +7 (34794) 74-8-38,
 Факс: +7 (34794) 74-8-35
 Адрес: 453224, Республика Башкортостан, Ишимбайский район, с. Иткулово, ул. Молодёжная, 2

Образование 
 Верхнеиткуловская средняя школа
 Уразбаевская средняя школа
 Азнаевская начальная школа
 Верхнеиткуловский детский сад

Культура 
 Иткуловский СДК,
 Уразбаевская сельская библиотека,
 Иткуловская сельская библиотека,
 Уразбаевский сельский клуб.

Здравоохранение 
 Азнаевский ФАП,
 Уразбаевский ФАП.

Экономика 
 Сельскохозяйственные предприятия: ООО «Нива», КФХ «Турчин», ИП Г. Г. Дусмухаметов.
 Частные пилорамы (6 штук).
 Туризм. Проходят пешие, водные маршруты.
 Торговое обслуживание населения осуществляется частными предпринимателями на 12 точках.

Примечания

Ссылки 
 Страница администрации

Муниципальные образования Ишимбайского района
Сельские поселения Башкортостана